100 m stylem grzbietowym mężczyzn – jedna z konkurencji, które odbyły się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu na krótkim basenie 2016. Eliminacje i półfinały miały miejsce 6 grudnia, a finał 7 grudnia.

Tytuł mistrza świata obronił Australijczyk Mitch Larkin, uzyskując czas 49,65. Srebrny medal, ze stratą 0,04 s do Larkina, zdobył reprezentant Rosji Andriej Szabasow. Brąz wywalczył Xu Jiayu z Chin (50,02). Piąte miejsce zajął reprezentant Polski Radosław Kawęcki (50,22). W półfinałach płynął także Tomasz Polewka, który uplasował się na 14. pozycji.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się o 11:28 czasu lokalnego.

Półfinały 
Półfinały odbyły się o 18:46 czasu lokalnego.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się o 18:37 czasu lokalnego.

Przypisy 

M